

Personnalités 

 Ernest Sibiril (1899-1961), constructeur naval et résistant français.

Tomonymes 

 Sibiril, commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

Histoire 
 Filière Sibiril, réseau d’évasion breton pendant la Seconde Guerre mondiale.